Couderc ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Couderc (1947–2020), französischer Autorennfahrer
 Bertrand Couderc (* 1966), baskischer Lichtdesigner
 Joseph-Antoine-Charles Couderc (1810–1875), französischer Opernsänger (Tenor/Bariton)
 Thérèse Couderc (1805–1885), französische Ordensgründerin

Siehe auch:

 Couderc 161-49, Rebsorte
 Couderc Noir, Rebsorte